Gabriel Knight, serijal avanturističkih igra.
 Gawad Kalinga
 Gigakelvin, SI jedinica za temperaturu (1 · 109 K).
 Golman, pozicija u raznim sportovima, često se označuje GK(eng. Goalkeeper).
 Go One Airways IATA označivač zračne linije.
 Guernsey, FIPS PUB 10-4 teritorijalni kod